«Escondido» (o «escondida», o sus plurales) puede referirse a:

Hidrografía 
 Río Escondido, curso de agua en Quintana Roo, México, afluente del Río Hondo.
 Río Escondido, curso de agua en Nicaragua.
 Río Escondido, curso de agua en Coahuila, México.
 Río Escondido, curso de agua en Texas, Estados Unidos.

Folclore 
 El juego del escondite, llamado también escondido, escondidas, o chucha escondidijo.
 Escondido, danza de Argentina.

Obras 
 Río Escondido (1947), película de Emilio Fernández.
 Río escondido (1999), película de Argentina dirigida por Mercedes Guevara.
 Escondido (2005), película de Michael Haneke.
 Escondidos (-), canción compuesta por Rudy Perez y Mauricio Abaroa.

Toponimia 
 Escondido, California, Estados Unidos.
 Escondida, lugar designado por el censo en el estado de Nuevo México, Estados Unidos.
 La Escondida, localidad de Chaco, Argentina.
 La mina Escondida, operada por la compañía Minera Escondida, cerca de Antofagasta, Chile.